Pucarà (fortificació), fortificació realitzada pels aborígens de les cultures andines centrals, és a dir des de l'actual Equador fins a la vall central de Xile i el nord-oest argentí 
 Toponímia:
 Perú: Puca Pucara, construcció militar situada prop del Cusco 
Argentina: Pucará de Tilcara, fortalesa construïda pels tilcares, una parcialitat dels indis omaguaques, en un punt estratègic sobre el congost de Humahuaca al sud de la ciutat de Tilcara, sobre un morro, a 80 m d'altura sobre el Rio Grande de Jujuy 
 Xile
 Pucará de Turi, a Calama 
 Pucará de Lasana en San Pedro de Atacama